Jméno a příjmení Petr Ševčík náleží těmto lidem:

 Petr Ševčík (fotbalista) – český fotbalista (* 1994)
 Petr Ševčík (lední hokejista) – český hokejista (* 1985)
 Petr Ševčík (zpěvák) – český zpěvák (* 1991)